Шантобе́ () — посёлок городского типа в Акмолинской области Казахстана (в 160 км от областного центра — Кокшетау). Находится в подчинении у администрации города Степногорска, хотя расположен в 250 км к западу от него. Административный центр Шантобинской поселковой администрации. Код КАТО — 111845100.

Название в переводе с казахского языка означает «Пыльная сопка».

История 
Посёлок основан в 1956 году в связи с началом разработки урановой руды месторождения «Балкашинское». В 7 километрах от посёлка работает шахта, на которой добывается урановая руда. В посёлке находится Рудоуправление № 1 Степногорского горно-химического комбината.

Население

Транспорт 
Ранее на окраине посёлка находилась станция Балапан узкоколейной железной дороги Атбасар — Промышленная (в 2013 году железная дорога разобрана). Автобусное сообщение с городами Астана и Кокшетау.

Религия 
Православные храмы

Шантобе административно относится к Кокшетаускому городскому благочинению Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (МП).

Знаменитые люди 
 Ветчинов, Денис Васильевич — Герой Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
Форум поселка Шантобе
Фотографии поселка Шантобе
Неофициальный сайт посёлка Шантобе

Населённые пункты Степногорской городской администрации
Посёлки городского типа Казахстана